Troyer steht für:

 Troyer, einen Wollpullover mit einem Rollkragen
 den Gemeindeteil Troyer von Kiefersfelden, siehe Trojerhof

Troyer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Troyer (1648–1699), tschechischer Geistlicher, Abt von Plasy
 Kristin De Troyer (* 1963), österreichische Theologin und Hochschullehrerin
 Matthias Troyer (* 1968), österreichischer Physiker

 Verne Troyer (1969–2018), US-amerikanischer Schauspieler

 vieler Angehöriger in Troyer (Adelsgeschlecht), z. B.
 Ferdinand Julius von Troyer (1698–1758), Fürstbischof von Olmütz

Siehe auch:
 Karoline Trojer (* 1984), italienische Skirennläuferin